Чу-Сарысуйская газоносная область — газоносная область на территории Южно-Казахстанской и Жамбылской областей Казахстана.

Литература 
 Жолтаев Г. Ж., Гайковой П. Т., Абишев Б. М., Ермекбаева Г. Геология нефти и газа. Учеб. пособие. — Алматы: КазНТУ, 2010.

Нефтегазоносные бассейны Казахстана